L'Euroligue de basket-ball 2016-2017 (ou Turkish Airlines Euroleague pour des raisons de sponsoring) est la  de l'Euroligue masculine et la  de la plus prestigieuse coupe des clubs européens. La compétition rassemble les 16 meilleurs clubs de basket-ball de la zone FIBA Europe.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, les 16 équipes engagées s'affrontent toutes à l'occasion d'une phase régulière. Les huit meilleures disputent des playoffs sous forme de 1/4 de finale au meilleur des 5 matchs suivi d'un Final Four.

Fenerbahçe, jouant le Final Four à domicile, devient le premier club turc à remporter la compétition. Sergio Llull est élu meilleur joueur de la saison et Ekpe Udoh meilleur joueur du Final Four.

Saison régulière

Équipes participantes 
16 équipes disputent la saison régulière :
 Brose Baskets Bamberg, champion d'Allemagne ;
 Real Madrid, champion d'Espagne ;
 FC Barcelone Lassa, vice-champion d'Espagne ;
 Baskonia Vitoria-Gasteiz,  du championnat d'Espagne ;
 Olympiakós Le Pirée, champion de Grèce ;
 Panathinaïkos Superfoods Athènes, vice-champion de Grèce ;
 Maccabi Fox Tel-Aviv,  du championnat d'Israël ;
 EA7 Emporio Armani Milan, champion d'Italie ;
 Žalgiris Kaunas, champion de Lituanie ;
 CSKA Moscou, champion de Russie et tenant du titre ;
 UNICS Kazan, vice-champion de Russie ;
 Étoile rouge de Belgrade, champion de la Ligue adriatique ;
 Fenerbahçe Ülker Istanbul, champion de Turquie ;
 Anadolu Efes Istanbul, vice-champion de Turquie ;
 Galatasaray Odeabank Istanbul,  du championnat de Turquie ;
 Darüşşafaka Doğuş Istanbul,  du championnat de Turquie.

Classement 

|

|}

Évolution du classement 

Légende :  leader du classement,  qualifié pour les playoffs.

Matches de la saison régulière

Phase éliminatoire 
Les quarts-de-finale se jouent en 3 manches gagnantes. Les deux premières rencontres (et éventuellement la cinquième) ont lieu sur le terrain de la première équipe nommée. Les quatre équipes qualifiées disputent le Final Four, organisé du 19 au 21 mai 2017 au Sinan Erdem Dome d'Istanbul.

Finale

Récompenses 

Meilleur joueur :  Sergio Llull ( Real Madrid)
Meilleur marqueur (trophée Alphonso Ford) :  Keith Langford ( UNICS Kazan)
Meilleur jeune joueur (joueur de moins de 22 ans) :  Luka Dončić ( Real Madrid)
Meilleur défenseur :  Ádám Hanga ( FC Barcelone)

Trophées mensuels

Trophées hebdomadaires

MVP par journée

Saison régulière

Playoffs

Leaders statistiques saison régulière

Notes et références

Articles connexes 

 EuroCoupe de basket-ball 2016-2017
 Ligue des champions de basket-ball 2016-2017
 Coupe d'Europe FIBA 2016-2017
 Euroligue féminine 2016-2017

Lien externe 
  Site officiel de l’Euroligue

2016-2017
Saison 2016-2017 de basket-ball
basket-ball M1